Wirdum ist der Name dreier Wurtendörfer:
 Wirdum (Ostfriesland) in der Samtgemeinde Brookmerland, Niedersachsen, Deutschland
 Wirdum (Groningen) in der Gemeinde Loppersum in der Provinz Groningen, Niederlande
 Wirdum (Friesland) in der Gemeinde Leeuwarden in der Provinz Friesland, Niederlande